UZSI steht für:
 Úřad pro zahraniční styky a informace, der seit 1993 bestehende tschechische Auslandsgeheimdienst

UZ-SI steht für:
 , ISO-3166-2-Code der usbekischen Provinz

UZSI